Чемпионат Франции по футболу 1979/1980 — 42-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Нант» стал чемпионом Франции в 5-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1073 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Брест» — «Марсель» — 7:2
 «Марсель» — «Валансьен» — 3:6
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Брест» — «Валансьен» — 1:5
 «Брест» — «ПСЖ» — 0:4
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Бордо» — «Валансьен» — 7:0
 «Сошо» — «Брест» — 7:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1979/1980
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1979 году
Спорт во Франции в 1980 году